Хага:

 Хага — уезд префектуры Тотиги, Япония.
 Хага — посёлок в Японии, находящийся в уезде Хага префектуры Тотиги.
 Хага — дворец в Хага-парке близ Стокгольма в Швеции.

Персоналии 
 Хага, Аканэ (род. 2002) — японский идол, участница японской поп-группы Morning Musume.
 Хага, Генри (1931—1988) — американский автомобильный дизайнер.
 Хага, Рагниль (род. 1991) — норвежская лыжница, призёрка этапа Кубка мира, многократная чемпионка мира среди молодежи.
 Хага, Рёхэй (род. 1988) — японский конькобежец.
 Хага, Рюносукэ (род. 1991) — японский дзюдоист, бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Универсиады 2011.
 Хага, Чед (род. 1988) — американский профессиональный шоссейный велогонщик.